Amel steht für: 

 Amel, belgische Gemeinde in der Provinz Lüttich
 Amel (Fluss), Nebenfluss der Ourthe in Belgien 
 Amel-sur-l’Étang, französische Gemeinde im Département Meuse
 Amel (Vorname), männlicher Vorname
 Amel (Unternehmen), französische Segelyachtwerft

Siehe auch:
 Hamel